Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1970 je prvo evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je nasledilo evropske dvoranske igre in je potekalo 14. in 15. marca 1970 v dvorani Wiener Stadthalle na Dunaju, Avstrija. Udeležilo se ga je 279 atletov iz 22-ih držav, ki so tekmovali v 22-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1970
1970 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Šport na Dunaju